

Film

L'Armoire – cortometraggio del 1907 prodotto dalla Pathé Frères
L'Armoire – cortometraggio del 1969 diretto da Jean-Pierre Moulin
L'Armoire – cortometraggio del 1979 diretto da Walerian Borowczyk